Eivissa i Formentera al Senat, agrupació d'electors de la circumscripció d'Eivissa i Formentera
 Equipo Facility Services, empresa de serveis de manteniment d'aeroports amb seu a Barcelona
 Muntura Canon EF-S (de l'acrònim en anglès Electro-Focus-Short), muntura d'objectiu per a càmera rèflex digital, creada per Canon
 Encrypting File System, funcionalitat d'encriptació de fitxers proporcionada per NTFS 3.0 a partir de Windows 2000
 Amazon EFS (de l'acrònim en anglès Elastic File System), servei d'emmagatzematge en núvol ofert per Amazon Web Services